Edburga — staroangielskie imię żeńskie, składające się z członów ed– — "majątek dziedziczny, posiadłość dziedziczna" i –burg — "ochrona, opieka", a oznaczające "opiekunka posiadłości". Istnieje sześć świętych patronek tego imienia — wszystkie były angielskimi mniszkami z okresu średniowiecza. 

Edburga imieniny obchodzi:
 15 czerwca, jako wspomnienie św. Edburgi z Winchesteru, córki Edwarda I
 20 czerwca, jako wspomnienie św. Edburgi z Castor
 26 czerwca, jako wspomnienie św. Edburgi z Gloucesteru
 12 grudnia, jako wspomnienie św. Edburgi z Thanet
 13 grudnia, jako wspomnienie św. Edburgi z Lyming

Zobacz też:
 (413) Edburga, planetoida

Przypisy 

Żeńskie imiona germańskie

en:Eadburga